Chororapithecus abyssinicus — викопний вид людиноподібних приматів, що існував наприкінці міоцену (8 млн років тому). Близький родич сучасних горил. Описаний з 9 ізольованих зубів, що знайдені у 2005-2007 роках у відкладеннях формації Чорора в регіоні Афар на півночі Ефіопії.

Опис

Посилання 
Researchers find fossils of 10 million-year-old ape  at Reuters

Вимерлі тварини, описані 2007
Гомініди
Ссавці міоцену
Вимерлі примати